Vianello es un apellido de origen italiano que puede referirse a:
 Edoardo Vianello (1938-), cantante, compositor y actor italiano. 
 Raimondo Vianello (1922-2010), actor, humorista y presentador televisivo de nacionalidad italiana.
 Lorenzo Córdova Vianello, abogado, académico e investigador mexicano.